

Biologie 

 Nautilus ou nautile, mollusque céphalopode

Marine

Sous-marins 
 Nautilus, sous-marin de Robert Fulton (1800) ;
 Nautilus, sous-marin du roman de Jules Verne c'est le sous marin du capitaine Nemo dans le romanVingt Mille Lieues sous les mers (1869) ;
 Nautilus, nouveau nom du sous-marin américain USS O-12 (SS-73), lancé en 1918, désarmé, puis aménagé pour servir à l'expédition arctique du Nautilus (1931) de George Hubert Wilkins ;
 , plusieurs navires de la marine américaine ;
 Nautilus, sous-marin mouilleur de mines français de la classe Saphir ;
 Nautilus, sous-marin de la classe Nautilus de la Regia Marina (la Marine royale italienne) et mis en service juste avant la Première Guerre mondiale.

Navires américains 
 USS Nautilus 1799, goélette de 12 canons
 USS Nautilus 1838, goélette

 USS Nautilus (SP-559), patrouilleur
 USS Nautilus (SS-68), sous-marin classe Narval (US)

Navires allemands
 SMS Nautilus 1906, mouilleur de mines de la Kaiserliche Marine

Autres 
 HMS Nautilus, destroyer de la marine britannique connu sous le nom d'HMS Grampus entre 1910 et 1920
 Nautilus, navire école de la marine espagnole

Édition 
 Nautilus, maison d'édition française fondée en 2000

Défense 
 Nautilus (nom scientifique, « MTHEL »), arme pour laser mobile et tactique à haute énergie

Informatique 
 Nautilus, gestionnaire de fichiers de l'environnement graphique GNOME, pour GNU/Linux et pour les autres systèmes d'exploitation de type UNIX

Divers 
 Nautilus, entreprise produisant des appareils d'entraînement physique.
 Nautilus, personnage de League of Legends

Voir aussi

voir aussi